Акбаш — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Акбаш — деревня в Бардымском районе Пермской области.
 Акбаш — деревня в Нижнесергинском районе Свердловской области.
 Акбаш — посёлок при станции в Бугульминском районе Татарстана.
 Акбаш — село в Ютазинском районе Татарстана.

Река 
 Акбаш — река в России, протекает в Ютазинском районе Республики Татарстан. Левый приток реки Дымка

Фамилия 
 Акбаш, Хюсейин (1933—1989) — турецкий борец вольного и греко-римского стилей, двукратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира.

Прочее 
 Акбаш — порода пастушьих собак в Турции. (Турецкий акбаш).
 Акбаш — Карелиния каспийская, растение семейства Астровые.

См. также 
 Верхний Акбаш — село в Терском районе Кабардино-Балкарии.